Moultrie kan syfta på:

 Arnett Moultrie
 William Moultrie
 Moultrie, Georgia

Se även 
 Moultrie County